Жасарал Минажадинулы Куанышалин (род. 7 апреля 1949, , Актюбинская область, Казахская ССР) — советский и казахский журналист, оппозиционер, общественный и государственный деятель.

Биография 
Происходит из рода торткара племени алимулы.

Окончил Актюбинское ПТУ № 7 (1966-67), «машинист автокрана»; филологический факультет Казахского Госуниверситета им. Кирова (1972-78), «преподаватель русского языка и литературы»; заочно юридический факультет КазГУ (1998), «юрист».

 С 1967 — машинист автокрана в СУ Актюбинского треста «Строймеханизация».
 В 1968 — водитель Карабутакской санэпидемстанции.
 В 1968—1971 — служба в Советской Армии.
 В 1971—1975 — инструктор Карабутакского райисполкома.
 В 1978—1979 — инструктор правления Казахстанского добровольного общества книголюбов.
 В 1979—1986 — ответственный секретарь, редактор многотиражной газеты «Педагог» Казахского пединститута им. Абая.
 В 1981—1993 — преподаватель кафедры казахской литературы Казахского пединститута.
 С 1993 — ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией социально-медико-демографический исследований Казахского женского педагогического института.
 С октября 1991 — 1-й заместитель председателя Гражданского движения Казахстана «Азат» (избран на 1-м съезде).
 В 1994—1995 — депутат Верховного Совета Республики Казахстан. Член Комитета по конституционному законодательству и правам человека.
 В 1998—1999 — заместитель начальника Актюбинского областного управления по демографии и миграции.
 В 1999 — директор Актюбинского областного архива.
 В 1999—2003 — начальник Актюбинского областного управления информации и общественного согласия.
 В 2022 году в апреле стал основателем партии Алға Қазақстан.

Преследование 
 В 2006 году был осужден на два года тюрьмы по обвинению в посягательстве на честь и достоинство Президента РК (ст. 318 ч.2 УК РК). От отбывания срока наказания он был освобожден в зале суда по амнистии.

Награды и членство 
 Член Союза журналистов Казахстана (с 1986). Лауреат премии Союза журналистов КазССР (1991). Награждён орденом «Парасат» (2001).

Примечания

Ссылки 

 КУАНЫШАЛИН (КУАНЫШ-АЛИ) Жасарал Минажадинович
 Жасарал Куанышалин
 Куанышалин Жасарал Минажадинович

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Депутаты Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва
Члены Союза журналистов Казахстана